Emil Michałowski (1850–1919), nauczyciel, urzędnik, poseł, burmistrz Tarnopola
 Emil Michałowski (1906–1978), lekarz urolog, profesor zwyczajny